Trolleboda kan referere til to forskellige lokaliteter i Sverige:

 Trolleboda (Karlskrona kommun) − en by i Karlskrona kommun, Blekinge län, Blekinge
 Trolleboda (Ronneby kommun) − en bebyggelse i Ronneby kommun, Blekinge län, Blekinge